

Гольдербанк — громада в кантоні Ааргау
 Гольдербанк — громада в кантоні Золотурн